Sous la pression des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté le  à l'unanimité une résolution demandant le désarmement de l'Irak.

L'Irak a accepté la résolution le  et une équipe d'inspecteurs sous la direction de Hans Blix et de Mohamed El Baradei est arrivée à Bagdad après quatre ans d'absence.

Voir aussi

Article connexe 
 Armes de destruction massive en Irak

Liens externes 
 Résolution 1441 du Conseil de sécurité de l'ONU 

Mission des Nations unies